Rebuffi (ou Rebuffé) est le nom de deux jurisconsultes français :
Jacques Rebuffi (Montpellier, vers 1450-1528). Il a laissé des Commentaires sur le Code de Justinien.
Pierre Rebuffi (1487-1557). Il publia des ouvrages qui firent autorité : Explication des Pandectes (en latin), Commentaire sur le titre du Digeste de Verborum significalione. Ses Œuvres forment cinq volumes in-folio, publiés à Lyon en 1586.

 Source
 

Jurisconsulte français